Augustijnen (kloosterorde)
 een maat voor lettergrootten (1 cicero); zie Punt (maat)
 Augustijn (bier), een Belgisch bier

Personen:
 Cornelis Augustijn, een Nederlands theoloog, predikant en kerkhistoricus
 Govert-Marinus Augustijn, een Nederlands pottenbakker